Бутурлина — женская форма фамилии .
 
 Бутурлина, Елизавета Петровна (в замужестве Дивова; 1762—1813) — фрейлина Екатерины II, племянница её подруги Воронцовой-Дашковой, жена тайного советника Адриана Дивова.
 Бутурлина, Елизавета Сергеевна (в браке Неелова) — русская писательница и поэтесса конца XVIII — начала XIX века.